

Astronomia 
 32810 Steinbach – asteroide della fascia principale

Persone 
 Erwin von Steinbach (1244-1318) – architetto tedesco
 Josef Steinbach (1879-1937) – tiratore di fune e sollevatore austriaco
 Petre Steinbach (1906-1996) – calciatore e allenatore di calcio rumeno
 Settela Steinbach (1934-1944) – vittima dell'Olocausto olandese
 Klaus Steinbach (1952) – nuotatore tedesco
 Wolfgang Steinbach (1954) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Juliana Steinbach (1979) – pianista brasiliana naturalizzata francese
 Jorn Steinbach (1989) – cestista belga

Geografia

Austria

Comuni 
 Großsteinbach – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Steinbach am Attersee – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Steinbach am Ziehberg – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Steinbach an der Steyr – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Steinbach – frazione di Allentsteig, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Steinbach – frazione di Bad Gleichenberg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Steinbach – frazione di Bad Großpertholz, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Steinbach – frazione di Brand-Nagelberg, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Steinbach – frazione di Ernstbrunn, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Steinbach – frazione di Gamlitz, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Steinbach – frazione di Raxendorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Steinbach im Burgenland – ex comune ora frazione di Pilgersdorf, comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)

Canada 
 Steinbach – città nella Divisione No. 1 (Manitoba)

Francia 
 Steinbach – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Steinbach – comune nel circondario dell'Eichsfeld (Turingia)
 Steinbach – comune nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Steinbach am Donnersberg – comune nel circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)
 Steinbach am Glan – comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Steinbach am Wald – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Steinbach-Hallenberg – città nel circondario di Smalcalda-Meiningen (Turingia)
 Steinbach (Taunus) – città nel distretto di Darmstadt (Assia)

Ex comuni e frazioni 
 Maria Steinbach – frazione di Legau, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Backnang, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Baden-Baden, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Bad Laasphe, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Bad Liebenstein, città nel circondario di Wartburg (Turingia)
 Steinbach – frazione di Bad Lausick, città nel circondario di Lipsia (Sassonia)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Burghaun, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Steinbach – frazione di Burgthann, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Dresda, città extracircondariale (Sassonia)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Fernwald, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Steinbach – frazione di Feuchtwangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Fürth, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Hadamar, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Haiger, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Steinbach – frazione di Halver, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Steinbach – frazione di Herrieden, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Johannesberg, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Johanngeorgenstadt, città nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Jöhstadt, città nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Külsheim, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Künzelsau, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Lebach, città nel circondario di Saarlouis (Saarland)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Lohr am Main, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Steinbach – frazione di Marktleugast, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Michelstadt, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Moritzburg, comune nel circondario di Meißen (Sassonia)
 Steinbach – frazione di Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Ottweiler, città nel circondario di Neunkirchen (Saarland)
 Steinbach – frazione di Petersaurach, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Steinbach – frazione di Rothenburg ob der Tauber, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Rothenburg/Oberlausitz, città nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Steinbach – frazione di Sachsen bei Ansbach, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Steinbach – frazione di Schleusegrund, comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Steinbach – frazione di Schwäbisch Hall, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Steinbach – ex comune ora frazione di Sonneberg, città nel circondario di Sonneberg (Turingia)
 Steinbach an der Haide – ex comune ora frazione di Ludwigsstadt, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Steinbach an der Holzecke – frazione di Schnelldorf, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Steinbach – antico nome tedesco di Kamieńczyk, frazione del comune di Międzylesie nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)
 Steinbach – antico nome tedesco di Kamienna Struga, frazione del comune di Kruklanki nel distretto di Giżycko (Varmia-Masuria)
 Steinbach – antico nome tedesco di Podła Góra, frazione del comune di Skąpe nel distretto di Świebodzin (Lubusz)